A Copa Intercontinental de Clubes foi disputada no formato original entre 1960 até 2004 com um total de 150 gols marcados. 

O maior artilheiro da competição foi Pelé, com sete gols em duas finais. O jogador brasileiro, assim como a maioria dos primeiros colocados no ranking de artilheiros do torneio, se beneficiaram pelo fato de, até 1979, a disputa ser em partidas de ida, volta nos países das duas equipes. Em caso de empate no número de pontos (não havia critério de saldo de gols), havia ainda um jogo extra.

A regra mudou a partir de 1980, quando o torneio passou a ser patrocinado pela montadora de automóveis Toyota. A partir daí, a chamada Copa Toyota era composto por apenas um jogo disputado no Japão.

A única regra que não mudou desde o seu início até o fim é o critério de escolha dos competidores. De um lado o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA (Champions League) e, do outro, o campeão da Copa Libertadores da América.

Se um brasileiro é o maior artilheiro do torneio, um time italiano é o que tem mais gols. O Milan soma 17 gols. A Argentina, com 26 gols, é o país líder no ranking separado por nações.

Artilheiros da Copa Intercontinental

Gols por time

Gols por país

Fontes e Ligações Externas 
RSSSF (The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation)

Artilheiros Copa Intercontinental